Miejscowości w USA:
 Pinehurst – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Dooly
 Pinehurst – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Shoshone
 Pinehurst – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Pinehurst – wieś w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Moore
 Pinehurst – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Montgomery
 Pinehurst – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Orange